Clematis 'Nocturne' — крупноцветковый сорт клематиса (ломоноса). Используется в качестве вьющегося декоративного садового растения.

Создан в 1989 году, зарегистрирован и введен в продажу в 2009 году.

Японское название: ノクターン.

Описание сорта 
Высота 1, 1,5—2 метра. Цепляется за опоры листовыми черешками.

Листья тройчатые.

Цветки среднего размера, 8—12 см в диаметре.

Листочки околоцветника широкоэллиптические, округлые, на конце заострённые, 4 см длиной, 3 см шириной, розовато-красные с лёгкими зеленовато-розовыми полосками посередине (по мере отцветания приобретают сине-фиолетовый оттенок), во время первого цветения в количестве 8, во время второго 6.

Пыльники кремово-белые (согласно другому источнику жёлтые), тычиночные нити белые.

Сроки цветения: май, июль, август. Первое цветение (в узлах прошлогодних побегов) более обильное чем второе (на побегах текущего года).

Происхождение

Агротехника 
Группа обрезки: 2 (у растений в возрасте 1 года осуществляется обрезка всех побегов на высоте около 30 см; у растений старше двух лет обрезают все побеги на высоте от 150 см).

Зона морозостойкости: 4—9.

Не любит жарких, сильно освещенных мест. Используется у беседок, пергол, решеток и других садовых опор. Может карабкаться по небольшим деревьям, кустарникам, хвойным. Особенно подходит дл выращивания в больших контейнерах на балконах и террасах или небольших садах.

Примечания 

Nocturne